Man spricht deutsch steht für:

 Man spricht deutsch (Lost-Lyrics-Album), Album von Lost Lyrics (1997)
 Man spricht deutsch (Callejon-Album), Album von Callejon (2013)

Siehe auch:
 Man spricht deutsh, deutscher Film von Hanns Christian Müller (1988)